Franciaország
Saint-Oyen, település Savoie megyében

 Olaszország
Saint-Oyen,  község Valle d’Aosta régióban